Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Runowski – polski działacz opozycji w PRL, ślusarz
 Stanisław Runowski – polski urzędnik, poseł na Sejm